Wooddale ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Wooddale (Delaware)
 Wooddale (Pennsylvania)
 Wooddale (Tennessee)
 Wooddale (Wisconsin), im Sawyer County